Lelești se poate referi la:
 Lelești, Bihor
 Lelești, Bistrița-Năsăud
 Lelești, Gorj